Le terme Épinglette peut se référer à :

Sens propre 
Épinglette (désigné populairement pin's), un petit insigne le plus souvent métallique qui se fixe sur un vêtement.

Toponymes

Lac Épinglette, lac dans L'Anse-Saint-Jean (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 00' 03" Nord; 70° 26' 16" Ouest.
Montagne Épinglette, montagne dans L'Anse-Saint-Jean (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 01' 14" Nord; 70° 27' 32" Ouest.
Ruisseau Épinglette, ruisseau L'Anse-Saint-Jean (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 03' 46" Nord; 70° 28' 49" Ouest.
L'Épinglette-des-Lacs, secteur dans L'Anse-Saint-Jean (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 00' 03" Nord; 70° 26' 18" Ouest.

Notes et références